Patty – nome proprio di persona inglese femminile
 Patty – personaggio dei Peanuts
 Patty – protagonista della telenovela Il mondo di Patty
 Patty – personaggio di My Name Is Earl
 Patty – personaggio del videogioco Psychic Force 2012
 Patty - La vera storia di Patty Hearst (Patty Hearst) – film del 1988 diretto da Paul Schrader

Persone
 Patty – cantante polacca
 Budge Patty – tennista statunitense

Pagine correlate 
 Patti (disambigua)